Ишимбайское благочиние — благочиние Салаватской епархии Башкортостанской митрополии Русской православной церкви. Объединяет храмы, расположенные на территории городов Ишимбая, Салавата, Ишимбайского, Мелеузовского и Стерлибашевского районов Башкирии.

По состоянию на 2013 год включает 10 приходов. Благочинным является митрофорный протоиерей Семёнов Сергий Николаевич, настоятель Свято-Троицкого храма города Ишимбая. 27 декабря 2011 года Ишимбайское благочиние вошло в состав Салаватской епархии под управлением архиерея Никона.

Храмы благочиния

Примечания

Ссылки 
 

Религия в Ишимбае
Салаватская епархия
Благочиния Русской православной церкви